LaTélé, Latélé ou La Télé peut désigner:

Télévision 
  La Télé, est une chaîne de télévision suisse romande.
  LaTele, est une chaîne de télévision paraguayenne.
  LaTele, est une chaîne de télévision équatorienne.
  LaTele, est une chaîne de télévision péruvienne.

Internet 
  LaTéléLibre, est une Web TV française.

Homonymie